Storloken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storloken, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Storloken, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Storloken, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Storloken (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Storloken (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Storloken (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,01 ha)
Storloken (Offerdals socken, Jämtland, 705337-141280), sjö i Krokoms kommun, 
Storloken (Offerdals socken, Jämtland, 705574-141452), sjö i Krokoms kommun, 
Storloken (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,

Se även
Stor-Loken, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn